Silver Springs kan syfta på följande platser:

USA 

 Silver Springs Shores, Florida, ort, Marion County, 
 Silver Springs (ort i USA, New York), Wyoming County, 
 Silver Springs (ort i USA, Nevada, Lyon County), 
 Silver Springs (ort i USA, Alaska), Valdez-Cordova Census Area, 

Robotskapade USAförgreningar